Lúčka ist der Name folgender Orte in der Slowakei:

 Lúčka (Levoča), im Okres Levoča
 Lúčka (Sabinov), im Okres Sabinov
 Lúčka (Svidník), im Okres Svidník
 Lúčka (Rožňava), im Okres Rožňava

Siehe auch:
 Loucka
 Lucka (Begriffsklärung)
 Lutschka